Fertsch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Fertsch-Röver (1924–2007), deutscher Politiker (FDP), MdL Hessen
 Georg Ludwig Fertsch (1890–1948), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Förtsch